El término péndulo hace referencia a varios artículos:

Sistema físico
 Péndulo, un sistema físico ideal constituido por un hilo inextensible y de masa despreciable, sostenido por su extremo superior de un punto fijo, con una masa puntual en su extremo inferior que oscila libremente en el vacío.
 Péndulo doble, un sistema compuesto por dos péndulos, con el  segundo  colgando del extremo del primero.
 Péndulo de Foucault, un péndulo esférico largo que puede oscilar libremente en cualquier plano vertical y capaz de oscilar durante horas.
 Péndulo de Newton, un dispositivo que demuestra la conservación de la energía y movimiento.
 Ley del péndulo
 Péndulo de Charpy es un dispositivo utilizado en ensayo para determinar la tenacidad de un material.

Máquinas
 Tren pendular, tren con un mecanismo que contrarresta el efecto de la fuerza centrífuga en las curvas.
 Reloj de péndulo, un tipo de reloj empleado en el siglo XIII en las torres de iglesias y castillos.
 Péndulo (instrumento de tortura)

Literatura
 El péndulo de Foucault, un libro escrito por el semiólogo italiano Umberto Eco en 1988. 
 El pozo y el péndulo, uno de los cuentos más famosos y celebrados de Edgar Allan Poe.
 El Péndulo, una revista argentina de ciencia ficción y fantasía.

Cine y videojuegos
 Pendulo Studios, una compañía española desarrolladora de videojuegos, fundamentalmente pertenecientes al género de la aventura gráfica.
 The Pit and the Pendulum, una película estadounidense de terror dirigida por Roger Corman y basada en el relato homónimo.